Der Flur steht für:
 Hausflur, ein Verbindungsraum in einem Gebäude
 davon wohl abgeleitet: Fluren, „Bremer Fluren“: Sollinger Sandsteinplatten für den Bodenbelag, die bis Bremen verschifft und von hier weiter über Land verfrachtet wurden. 
 Korridor (Gebäude), ein langer, im Verhältnis dazu schmaler Raum in Gebäuden, von dem es Türen zu den eigentlichen Nutzräumen gibt

Die Flur steht für:
 Flur (Gelände), ein meist offenes Stück Fläche in der Landschaft
 Teil einer Gemarkung, einer Flächeneinheit im Kataster
 Boden von Fahrzeugen vor allem denen des Öffentlichen Personennahverkehrs; siehe: Niederflurtechnik
 Flur (Heinersreuth), Ortsteil der Gemeinde Heinersreuth, Landkreis Bayreuth, Bayern

Siehe auch: